Novotxeboksarsk (, Sene Xupaixkar; , Novotxeboksarsk) és una ciutat de la República de Txuvàixia, a Rússia. Es troba a 15 km a l'est de Txeboksari, la capital de la república, a la riba meridional del Volga.

Ciutats de Txuvàixia